Gächter ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Gächter (1833–1905), Schweizer Politiker
 Martin Gächter (* 1939), Schweizer katholischer Weihbischof in Basel
 Othmar Gächter (* 1941), Schweizer Theologe
 Simon Gächter (* 1965), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sven Gächter (1962–2022), schweizerisch-österreichischer Journalist
 Thomas Gächter (* 1971), Schweizer Rechtswissenschaftler